Sycamore, Comtat de Delaware, Oklahoma
 Sycamore, Comtat de Sequoyah, Oklahoma